Pandora's Box (vaso di Pandora in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Pandora's Box – cortometraggio del 1912 diretto da Laurence Trimble
Pandora's Box – cortometraggio di animazione del 1943 diretto da Connie Rasinski
Pandora's Box (Pandora'nin kutusu) – film del 2008 diretto da Yesim Ustaoglu

Letteratura 
 Operazione vaso di Pandora (Pandora's Box) – romanzo di Thomas Chastain, n. 1351 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 Pandora's Box – traccia dell'album Get Your Wings degli Aerosmith del 1974
 Pandora's Box – gruppo musicale rock statunitense
 Pandora's Box – singolo dei Procol Harum del 1975, dall'album Procol's Ninth
 Pandora's Box – album degli Aerosmith del 1991
 Pandora's Box singolo del 1991 degli OMD dall'album Sugar Tax

Televisione 
 Doppia indagine (Pandora's Box) – episodio della terza stagione di Numb3rs
 Pandora's Box – episodio in due parti di Mighty Max
 Pandora's Box – episodio della sesta stagione de Il tocco di un angelo
 Una questione di onestà (Pandora's Box) – episodio della terza stagione di Innamorati pazzi
 Il vaso di Pandora (Pandora's Box) – episodio della seconda stagione di Lipstick Jungle
 Il vaso di Pandora (Pandora's Box) – episodio della prima stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione
 Il vaso di Pandora (Pandora's Box) – episodio della terza stagione di Relic Hunter
 Il vaso di Pandora (Pandora's Box) – episodio della seconda stagione di Show Me Yours
 Il vaso di Pandora (Pandora's Box) – episodio della prima stagione de Le sorelle McLeod

Altro 
 Pandora's Box – videogioco ideato da Aleksej Leonidovič Pažitnov

Pagine correlate 
Il vaso di Pandora